AFC-mästerskapet i futsal 2001 var ett internationellt mästerskap i futsal, för herrlandslag, som är medlemmar i förbundet AFC (Asiens fotbollskonfederation). Mästerskapet var den tredje i ordningen av AFC-mästerskapet i futsal.

Värdnationen Iran blev mästare efter att ha besegrat Uzbekistan i finalen. Sydkorea besegrade Japan i matchen om tredjepris.

Totalt spelades 34 matcher, där 328 mål gjordes. Vahid Shamsaei från Iran blev mästerskapets främsta målskytt, med 31 gjorda mål.

Resultat

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Ranking av tredjeplacerade lag

Utslagsspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Match om tredjepris

Final

Referenser